Italské příjmení Nazzaro může označovat:
 Biagio Nazzaro (1890–1922) – motocyklový a automobilový závodník
 Felice Nazzaro (1881–1940) – automobilový závodník a podnikatel
 Gianni Nazzaro (* 1948) – zpěvák a herec
 Manila Nazzaro (* 1977) – divadelní herečka a televizní moderátorka

další významy
 Automobili Nazzaro – italský výrobce automobilů, firma založená Felice Nazzarem

Související články 
 Nazario
 San Nazzaro